Połowniewa () – żeńska forma rosyjskiego nazwiska Połowniew oraz toponim w Rosji

Osoby 
 Anna Jewgienjewna Połowniewa (1984) – rosyjska zapaśniczka stylu wolnego
 Połowniewa – panieńskie nazwisko Jekatieriny Andriejewny Łatanowej, rosyjskiej scenarzystki, poetki i pisarki

Toponim 
 Połowniewa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Strony ujednoznaczniające